Anders Nilsson (né en 1954), compositeur suédois
 Anders Nilsson (né en 1963), réalisateur suédois
 Anders Nilsson (né en 1977), joueur suédois de hockey sur glace
 Anders Nilsson (né en 1990), joueur suédois de hockey sur glace